

Cinema
Tuttapposto – film di Franco Bertini del 2001
Tuttapposto – film di Gianni Costantino del 2019

Musica 
 Tuttapposto – album di Roy Paci & Aretuska del 2003
 Tuttapposto – singolo di Giordana Angi del 2021